Bozai József (1931–?) építészmérnök, a Veszprémi Tervező Vállalat egykori igazgatója
Bozai József (1937–2009) biológus, egyetemi tanár, a Zala megyei Növény­védő Állomás igazgatója
Bozai József (1947–) televíziós, rádiós bemondó, hírolvasó